Стэймос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стэймос, Алекс (род. 1979) — американский бизнесмен, международно признанный эксперт в области компьютерной безопасности.
 Стэймос, Джон (род. 1963) — американский актёр.
Стэймос, Теодорос (1922—1997) — американский художник.